Muel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Muel, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,

Spanien 

 Muel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Muel (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar